Love Tracks – album di Gloria Gaynor del 1978
 Love Tracks – album di Don McLean del 1987